Broadway Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Broadway Building (Lorain, Ohio), NRHP-ID 85002833
 Broadway Building (Portland, Oregon), NRHP-ID 96001000